Эро́зия (от  — «разъедание»):

 Эрозия в геологии и физической географии — разрушение горных пород и почв ветром, текучими водами и льдом.
 Эрозия в геотектонике — разрушение подошвы литосферной плиты астеносферным веществом.
 Эрозия, или износ в технике — разрушение поверхности металла механическими воздействиями — ударами, трением и т. п. — или электрическими разрядами.
 Эрозия в медицине — поверхностный дефект эпителия.
 Эрозия в обработке изображений — способ фильтрации бинарных изображений, при котором редуцируется размер всех доменов.

См. также 
 Выветривание — процесс разрушения горных пород.
 Космическое выветривание (эрозия в космосе) — разрушение поверхности планет, спутников и астероидов микрометеоритами, влиянием космического и солнечного излучения.
 Подмыв — тип эрозии.

Примечания